Le tournoi Open de Macao 2014 est l'édition masculine 2014 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 23 au 26 octobre 2014 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Steven Liu.

La tête de série  Tarek Momen remporte le titre s'imposant face à son compatriote Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2014
 Open de Macao (squash)
 Saison 2014 de la PSA

Open de Macao (squash)
Squash en Chine en 2014
2014 à Macao
Squash en 2014
Sport en octobre 2014